Live in Toronto – DVD dei Motörhead del 1982
 Live in Toronto – album dei King Crimson del 2016